Ерманос Ернандез има више значења:

 Ерманос Ернандез (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ерманос Ернандез (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику